Дубосарський район (Молдова)
Дубосарський район (Придністров'я)